A 2001–2002-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd a 2001-2002-es szezon bajnoka.
 A Mladost Lučani, a Zvezdara, a Mladost Apatin és a Radnički Kragujevac kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok